Lexus GX - modelo de automóvel
GX (foguete) - projeto para um sistema de lançamento espacial descartável com intenção de competir no comércio no setor de lançamento de satélite

Desambiguações de siglas